Страта (в геології, археології, соціології — від ) — пласт, шар, прошарок. Звідси: Стратиграфія, Стратифікація.

 Страта — роман С та М. Дяченків
 Страта — смертельна кара